

Letteratura
 Das vierte Gebot – dramma di Ludwig Anzengruber

Cinema
 Das vierte Gebot – film del 1914 diretto da Carl Rudolf Friese
 Das vierte Gebot – film del 1920 diretto da Richard Oswald
 Das vierte Gebot – film del 1950 diretto da Eduard von Borsody

Televisione
 Das vierte Gebot – film per la televisione del 1964 diretto da Walter Davy
 Das vierte Gebot – film per la televisione del 1978